Howen oder von der Howen steht für:
 Howen (Adelsgeschlecht)

Personen:
 August von der Howen (1803–1868), kurländischer Landesbeamter
 Axel Friedrich von Howen (1845–1911), deutsch-baltischer Bauingenieur und Architekt
 Elisabeth von der Howen (1834–1923), Gründerin der ersten Höheren Mädchenschule in Reval